Sabroe ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Sabroe (* 1982), dänischer Eishockeyspieler
 Morten Sabroe (* 1947), dänischer Schriftsteller und Journalist
 Peter Sabroe (1867–1913), dänischer Politiker und Journalist
 Povl Sabroe (1897–1984), dänischer Schriftsteller und Journalist
 Sven Sabroe (1906–1996), dänischer Journalist